Джим А. Девідс () — американський юрист і доцент юридичного коледжу Університету Ріджент.

Освіта 
1969—1973: Коледж Кальвін, Гранд-Рапідс, штат Мічиган

Британська академія ступінь в галузі політології

1973—1976: Університет Дьюка юридичний факультет, Durham, North Carolina J.D. ступеня.

2005—2012: Regent University School of Education, Virginia Beach, Virginia

доктор філософії ступінь в галузі управління вищої освіти. Тема дисертації: Аналіз трьох найбільших юридичних загроз, з якими ймовірно в найближчому майбутньому зіткнуться християнські коледжі та університети.

Професійний досвід 
Почав професійну діяльність з юридичної практиці в Чикаго, що включала в себе розгляд справ, починаючи від медичної недбалості і до федеральних нормативних актів до Першої поправки і суперечок про громадянські права.
Має ліцензію на юридичну практику в штаті Іллінойс, Флорида і Вірджинія, і є членом федерального колегіального суду в окружному суді США Північного округу штату Іллінойс. Був допущений до судової колегії Верховного суду США і Апеляційного суду США по Сьомому округу.
 
З 2003 року заступник директора і радникцільової групи за програмою «Конфесійна та громадська ініціатива» при Міністерстві юстиції США. Перевіряв Міністерство юстиції з метою виявлення бар'єрів, з якими стикаються релігійні та громадські організації які фінансуються за програмами Міністерства юстиції, і стежив (здійснював контроль) за справами, що вплинули на «Конфесійну і громадську ініціативу».

Джим протягом 40 років є членом Християнського правового суспільства (Christian Legal Society) — найстарішої і найбільшої професійною організацією християнських адвокатів в США.

Протягом 11 років був у складі Ради директорів CLS, в тому числі два роки на посаді президента CLS.
Також виконував функції радника CLS з питань законодавства, і відстоював на Капітолійському пагорбі релігійну свободу і законодавство на захист життя.

Джим Д.Дейвіс входив до складу правління декількох благодійних організацій, в тому числі однієї з офісом в Білорусі. Саме ця організація допомогла Джиму почати приїжджати в Україну з лекціями на теми християнського погляду на управління, право та освіту.

Наукова діяльність 
В 2012 році Міністерством вищої освіти була присуджена ступінь доктора філософії. Його дисертація зосереджені на трьох найбільших юридичних загрози, з якими ймовірно в найближчому майбутньому зіткнуться християнські коледжі та університети.

Окрім іншого, розробив і викладав в США курси: «Конституційний закон», «Закон про вибори», «Конфесійна та громадська ініціатива», «Апеляційна адвокатура», «Практика судового слідства», і «Християнські основи управління».
Останній курс є наріжним курсом «світогляду» в Школі державного управління при Університеті Ріджент, і представляє основні принципи християнської релігії, і як вони застосовуються в соціології, історії, економіці, праві, і управлінні.

Публікації 
The Establishment Clause and Public Funding of Religious College

Putting Faith in Prison Programs, and Its Constitutionality Under Thomas Jefferson's Faith-Based Initiative

Pounding a Final Stake in the Heart of the Invidiously Discriminatory 'Pervasively Sectarian' Test

Примітки

Посилання 
 http://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2015/10-11-02?fb_action_ids=10205498190039154&fb_action_types=og.likes&fb_ref=.Vks3jc5gYcI.like
 http://emmanuil.tv/news-ru/biblejskij-zakon-dlya-ukrainy-amerikanskie-pravovedy-proveli-konferentsiyu-v-universitete-shevchenko/
 https://web.archive.org/web/20140706175414/http://nltu.edu.ua/index.php?option=com_content
 http://video.emmanuil.tv/watch/5610/ 
 http://video.emmanuil.tv/watch/4897/ 

2015 р.

Правники США